Eksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Eksjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun, 
Eksjön (Grebo socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Eksjön (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (23,2 ha)
Nedre Eksjön, sjö i Kinda kommun,  (10,9 ha)
Övre Eksjön, sjö i Kinda kommun,  (6,29 ha)
Lilla Eksjön, sjö i Flens kommun,  (4,82 ha)
Eksjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 
Eksjön (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (32 ha)
Eksjön (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (34,7 ha)
Eksjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (1,8 km²)
Eksjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (1,27 km²)
Lill-Eksjön, sjö i Dorotea kommun,  (16 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn